Cette page contient les pages d'homonymie de Laure et Lauré.

Substantif 

Une laure est un établissement monastique chez les orthodoxes ou catholiques de rite oriental.

Pseudonyme 

 Laure (1928-2008), un métropolite, cinquième primat de l'Église orthodoxe russe hors frontières ;
 Laure (1903-1938), de son vrai nom Colette Peignot, une poétesse et écrivaine ;
 Laure, une modèle active entre 1861 et 1865 représentée par Manet dans Olympia.

Sainte 
 Laure de Cordoue (?-864), martyrisée à Cordoue en 864, fêtée le 19 octobre

Patronyme 

Laure
 André de Laure (?-1499), abbé du Mont Saint-Michel de 1483 à 1499 ;
 Guérin de Laure (?-1513), abbé du Mont Saint-Michel de 1510 à 1513 ;
 Pierre-Michel Laure, dit le père Laure, (1688-1738), prêtre, jésuite et missionnaire français ;
 Auguste Laure (1881-), général et homme politique français ;
 Carole Laure (1951-), chanteuse, actrice, réalisatrice, scénariste et productrice québécoise ;
 Émile Laure (1881-1957), général français ;
 Georges Laure, écrivain et chansonnier du  ;
 Jules Laure (1806-1861), peintre français ;
 Maxime François Jules Laure (°1877-), général de brigade français ;
 Loan Laure (1982-), actrice pornographique française ;
 Odette Laure (1917-2004), actrice française ;
 René Laure (1912-2004), général de brigade français ;
 Willem Laure (1976-), joueur de basket-ball français ;

Lauré
 Georges Lauré (1906-1984), syndicaliste enseignant français ;
 Maurice Lauré (1917-2001), fiscaliste et haut fonctionnaire français

Prénom

Toponyme 

 camp de Laure, lieu-dit d'un habitat fortifié préhistorique dans la commune du Rove (France) ;
 Laure-Minervois, commune de l'Aude.

Autres 
 Laure, un film érotique franco-italien sorti en 1976.
 Loi LAURE, une loi française sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie
 Taxe Lauré, un projet de taxe sur les importations européennes en provenance des pays à main-d'œuvre à très bon marché

Homonymie de prénom
Homonymie d'acronyme